Amselgrundbach ist ein Gewässername:

 Amselgrundbach, anderer Name des Grünbachs, rechter Zufluss der Elbe aus dem Amselgrund in Niederrathen, Gemeinde Rathen, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Amselgrundbach (Freiberger Mulde), Zufluss der Freiberger Mulde in Döbeln, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Amselgrundbach (Lotzebach), linker Zufluss des Lotzebachs (zur Elbe) vor Niederwartha, kreisfreies Dresden, Sachsen

Siehe auch:
 Amselbach